Die 1. Liga 1951 war die 17. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 18. März und endete am 11. November 1951.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vor der Saison entschied der polnische Fußballverband, den Meistertitel an den Gewinner des polnischen Pokals zu vergeben.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1951 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1951
Fußballsaison 1951